Sankt-Gertraud-Kirche ist der Name folgender Kirchen:
 Sankt-Gertraud-Kirche (Frankfurt (Oder))
 Sankt-Gertraud-Kirche (Magdeburg)